Citroën Picasso bezeichnet ein:
 Citroën C3 Picasso
 Citroën C4 Picasso
 Citroën Xsara Picasso